Ко́би Бин Бра́йант (; , Филадельфия, Пенсильвания, США — , Калабасас, Калифорния, США) — американский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации в течение двадцати сезонов за одну команду — «Лос-Анджелес Лейкерс». Играл на позиции атакующего защитника. Был выбран в первом раунде под общим 13-м номером на драфте НБА 1996 года командой «Шарлотт Хорнетс». Сразу по окончании школы начал карьеру в НБА. За это время выиграл пять чемпионских титулов, 18 раз принимал участие в матче всех звёзд, 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12 раз в сборную защиты всех звёзд. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки. Его четыре награды MVP матча всех звёзд являются наибольшим количеством в истории НБА. 14 апреля 2016 года закончил карьеру в НБА, набрав в своем последнем матче с «Ютой» 60 очков. В возрасте 34 лет и 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории лиги, набравшим 30 000 карьерных очков. Он стал лучшим снайпером за всю историю франшизы «Лос-Анджелес Лейкерс» 1 февраля 2010 года, когда превзошёл Джерри Уэста. В 2018 году получил премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм «Дорогой баскетбол».

26 января 2020 года в возрасте 41 года Коби Брайант погиб при крушении частного вертолёта Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния). В катастрофе погибли ещё 8 человек, в том числе его 13-летняя дочь Джанна и друзья семьи. Член Зала славы баскетбола с 2020 года.

Ранние годы

Детство и юность 
Брайант родился в Филадельфии, самый младший из трёх детей и единственный сын бывшего игрока НБА Джо Брайанта и Памелы Кокс Брайант. Джо Брайант выступал за клубы «Филадельфия-76», «Сан-Диего Клипперс», «Хьюстон Рокетс», а также за целый ряд итальянских клубов. В последние года жизни Джо Брайант работал баскетбольным тренером. Джо переехал в Италию, когда сыну было 6 лет, поэтому Коби свободно овладел итальянским и испанским языками. Мать Коби, Памела Кокс — сестра баскетболиста Чабби Кокса (род. 1955), так же имевшего опыт выступлений в НБА. Коби начал играть в баскетбол в возрасте 3 лет, его любимым клубом были «Лейкерс». Живя в Европе Коби также интересовался футболом, болея за «Милан». Брайант признавался, что если бы остался жить в Европе, то попробовал бы стать футболистом. Среди своих кумиров в футболе Коби называет Франка Райкарда и Роналдиньо. В 1991 году Джо завершил карьеру игрока и вместе с семьёй вернулся в США.

Старшая школа 

У Брайанта была успешная карьера в школе, когда играл за Лауэр Мерион. Там он был признан лучшим баскетболистом среди школьников страны. В 1996 году, по окончании учёбы Коби выставил свою кандидатуру на драфт НБА, где был выбран под 13 пиком первого раунда «Шарлотт Хорнетс», но был выменян в «Лос-Анджелес Лейкерс». В первые годы НБА он заработал репутацию честолюбивого игрока и любимца болельщиков, выиграв конкурс слэм-данков в 1997.

Карьера в НБА 
В 1996 году Коби стал первым защитником, задрафтованным НБА прямо из старших классов школы. Коби был выбран в первом раунде под 13-м номером клубом «Шарлотт Хорнетс», но сразу был отдан в «Лос-Анджелес Лейкерс» по предварительному соглашению клубов («Лейкерс» сообщили «Хорнетс», кого они должны выбрать на драфте, всего за несколько минут до самого драфта). Оказавшись в «Лейкерс» в дуэте вместе с прославленным Шакилом О’Нилом, завоевал подряд три титула чемпиона НБА (2000, 2001, 2002). После чего между ними началась вражда, которая закончилась обменом Шака в «Майами Хит» после финала НБА 2004. После его ухода Брайант стал главной звездой Лейкерс и безоговорочным лидером и символом команды. Коби начал бить все возможные рекорды результативности — так, в сезонах 2005/06 и 2006/07 он был признан лучшим снайпером регулярного чемпионата. В 2006 году набрал в игре с «Торонто Рапторс» 81 очко, установив второй результат по набранным очкам в одной игре, после стоочкового матча Уилта Чемберлена в 1962 году. В 2008 был признан самым ценным игроком НБА. «Лейкерс», ведомые Брайантом, проиграли финал НБА 2008, но в сезонах 2008/09 и 2009/10 Коби ещё дважды приводил «Лейкерс» к победе в НБА. Коби был признан самым ценным игроком обоих финалов. В возрасте 34 лет 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории лиги, преодолевшим рубеж в 30 000 очков. Также он стал самым результативным игроком «Лейкерс» в истории.

29 ноября 2015 года заявил, что это последний сезон в его карьере.

В игре против «Юта Джаз» — последнем своём официальном матче НБА — Брайант набрал 60 очков, став самым возрастным игроком, которому покорилась данная отметка. Также Коби стал первым в истории лиги, кому удалось набрать столько очков в прощальном матче.

Игровой номер 

После сезона 2005/06 Брайант сменил свой номер в «Лейкерс» с 8-го на 24-й, объяснив это тем, что изначально хотел выступать под 24-м или 33-м номером (под этими номерами Коби играл в высшей школе), но когда он пришёл в «Лейкерс», 24-й был занят (под ним выступал Джордж Маклауд), а 33-й был навечно выведен из обращения в честь прославленного Карима Абдул-Джаббара.

В декабре 2017 года «Лейкерс» вывели из обращения оба — 8-й и 24-й — номера Коби Брайанта. Брайант стал 10-м игроком в истории «Лейкерс», чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера.

Достижения 

Известен своей сверхрезультативной игрой. 23 декабря 2007 года, набрав 61 очко в победном гостевом матче против «Нью-Йорк Никс» в Медисон-сквер-гарден (95:90), до недавнего времени был самым молодым игроком НБА, преодолевшим рубеж в 20000 набранных очков, теперь этот рекорд принадлежит Леброну Джеймсу. Также занимает второе место среди игроков НБА по количеству очков, набранных за одну игру — 22 января 2006 года Брайант набрал 81 очко (55 во второй половине за 24 минуты) в матче против «Торонто Рэпторс», больше только у Уилта Чемберлена (100). 7 ноября 2009 года Брайант стал самым молодым игроком, набравшим больше 24000 очков. Это знаменательное событие произошло в матче с «Мемфисом», когда Брайант в возрасте 31 года и 75 дней набрал в поединке с «Гриззлис» 41 очко.

4 января 2011 года в матче против «Детройт Пистонс» Брайант вышел на 10-ю позицию в списке лучших снайперов в истории НБА с результатом в 26 668 очков. Через несколько дней Брайант обошёл Оскара Робертсона и вышел на девятую позицию в списке снайперов. 29 января 2011 года в игре против Сакраменто Коби превзошёл результат Хакима Оладжьювона, и занял 8-ю позицию в списке снайперов. 30 января 2011 года в домашнем матче против «Бостон Селтикс» набрал 41 очко и стал самым молодым баскетболистом НБА, преодолевшим рубеж 27000 очков за карьеру. 2 февраля 2011 года в домашнем матче против «Хьюстон Рокетс» стал третьим игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» после Джерри Уэста, Мэджика Джонсона, который отдал свыше 5000 передач. 27 февраля 2011 года в матче против Оклахомы побил рекорд Элвина Хэйеса и занял 7 позицию в списке лучших снайперов НБА. 9 марта 2011 года в поединке против Атланты Брайант набрав 26 очков обошёл Мозеса Мэлоуна и занял 6 позицию среди лучших снайперов лиги. 2 января 2012 года в матче против Денвера Коби преодолел рубеж в 28000 очков, набранных за карьеру. Тем самым он стал самым молодым игроком, которому покорилось данное достижение.
6 декабря 2012 года в матче против «Нью-Орлеан Хорнетс», набрав 29 очков, Коби Брайант преодолел отметку в 30 000 очков за карьеру, став всего лишь пятым в истории, кому покорилась эта высота, на год и 75 дней превысив показатель Уилта Чемберлена.

Кроме Брайанта в 10-ку лучших снайперов в истории НБА входит Шакил О’Нил, который 1 июня 2011 года объявил о завершении своей карьеры. В матче против «Филадельфии 76» 7 февраля 2012 года («Лейкерс» проиграли 90:95) Брайант набрал 28 очков и вышел на 5-го место в списке лучших снайперов НБА, опередив Шакила О’Нила. При средней результативности в 25,4 очка за игру, которую показывает Брайант на этот момент, ему потребуется 110 матчей, или около полутора сезонов, чтобы достичь 4-го места, которое занимает Уилт Чемберлен. 23 февраля 2013 года в матче против «Портленда» Брайант набрал 40 очков, что позволило ещё больше приблизиться к Великому центровому Уилту Чемберлену в списке лучших снайперов НБА за всю историю. Теперь на счету Брайанта 31002 очка. При средней результативности Брайанта в сезоне 2012/2013 в 27.6 очка за игру ему хватит концовки этого сезона, состоящей из 25 матчей, чтобы догнать и перегнать Чемберлена. 30 марта 2013 занял четвёртое место в списке снайперов НБА в регулярном сезоне. 31 марта 2013 года, набрав 19 очков в матче с «Сакраменто Кингз», Брайант обошёл Чемберлена в списке самых результативных игроков в истории лиги. А годом ранее занял третье место в списке снайперов НБА в плей-офф. 15 декабря 2014 года, набрав 26 очков в гостевом матче регулярного чемпионата с «Миннесотой», Коби Брайант довёл свой счёт до показателя 32 310 очков за карьеру и тем самым вышел на третье место в списке лучших бомбардиров лиги всех времён, обойдя Майкла Джордана, на счету которого было 32 292 очка.

На счету Брайанта целый ряд рекордов НБА:
 самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звёзд новичков НБА (1996/97);
 самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звёзд защиты НБА (1999/00);
 самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в игре НБА (18 лет 158 дней);
 самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звёзд НБА;
 пятый игрок НБА (после Уилта Чемберлена, Карима Абдул-Джаббара, Карла Мэлоуна и Майкла Джордана), преодолевший рубеж в 30 000 очков.
 11 ноября 2014 года в матче с «Мемфис Гриззлис» побил рекорд НБА по числу нереализованных бросков с игры, обогнав Джона Хавличека.

Личная жизнь 

18 апреля 2001 года женился на 19-летней танцовщице мексиканского происхождения Ванессе Лейн (, урождённая Ванесса Корнехо Убрита). Ни родители Брайанта, которые были против свадьбы, ни его сёстры, ни партнёры по команде на церемонии не присутствовали. Дочь Наталия Даймант Брайант () родилась 19 января 2003 года. Весной 2005 года у Ванессы случился выкидыш из-за внематочной беременности. Вторая дочь Джанна Мария-Оноре Брайант () родилась 1 мая 2006 года, погибла вместе с отцом 26 января 2020 года. Третья дочь Бьянка Белла Брайант () родилась 5 декабря 2016 года. Четвёртая дочь Капри Коби Брайант (Capri Kobe) родилась 20 июня 2019 года.

В 2003 году подозревался в изнасиловании 19-летней служащей гостиницы Кателин Фабер, однако та отказалась свидетельствовать против него, после чего скандал был урегулирован без судебного вмешательства.

Болел за футбольный клуб «Милан». Свободно говорил на итальянском языке, так как с 6 до 13 лет жил в Италии.

Гибель

Инцидент 

26 января 2020 года в 9:06 утра по Тихоокеанскому времени частный вертолёт Sikorsky S-76 вылетел из аэропорта Джона Уэйна в округе Ориндж, Калифорния, с 9 пассажирами на борту: Коби, его 13-летняя дочь Джанна, 6 друзей семьи и пилот. Согласно базе данных государственного секретаря штата Калифорния вертолёт принадлежал компании Island Express Holding Corp., расположенной в городке Филлмор, Калифорния. Группа направлялась в Аэропорт Камарильо в округе Вентура, Калифорния, чтобы принять участие в баскетбольном матче в Mamba Sports Academy в городе Таузанд-Окс.

Из-за небольшого дождя и тумана тем утром, вертолёты Департамента полиции Лос-Анджелеса, а также многие другие воздушные суда не поднимались в воздух. По данным трекера воздушных судов, вертолёт некоторое время кружил над зоопарком Лос-Анджелеса из-за интенсивного движения в данном районе. В 9:30 утра пилот связался с диспетчерской вышкой аэропорта Бёрбанк и уведомил диспетчеров о ситуации, а они, в свою очередь, сообщили, что вертолёт летит слишком низко, из-за чего он не отслеживается радаром. В это же время вертолёт столкнулся с сильным туманом и повернул на юг в направлении гор. В 9:40 вертолёт резко набрал высоту с 1200 до 2000 футов (с 370 до 610 метров), двигаясь при этом со скоростью 161 узел (298 км/ч; 185 миль/ч).

В 9:45 утра вертолёт врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 милях (48 километрах) к северо-западу от центра Лос-Анджелеса, и загорелся. Коби Брайант, его дочь Джанна и семеро других людей, находившихся на борту, погибли. Первоначальные сообщения указывали на то, что в момент происшествия на холмах Калабасаса стоял густой туман. Очевидцы также сообщали о том, что, судя по звукам, пилот вертолёта старался исправить ситуацию до самого столкновения.

Расследование 
Точные причины крушения были неизвестны, так как вертолёт не был оборудован «чёрными ящиками». Федеральное управление гражданской авиации США, Национальный совет по безопасности на транспорте и ФБР начали расследование произошедшего. 28 января личность Коби Брайанта была подтверждена благодаря отпечаткам пальцев. На следующий день Департамент судебно-медицинского эксперта-коронера округа Лос-Анджелес заявил, что официальной причиной смерти Коби Брайанта и других участников инцидента стала тупая травма. В феврале 2021 года, спустя год после катастрофы, Национальный совет по безопасности на транспорте опубликовал данные о расследовании. Причиной крушения вертолёта стало то, что пилот Ара Зобаян нарушил государственные стандарты полётов и пролетел сквозь облака, что является грубым нарушением правил визуального полёта. Итогом этого стала пространственная дезориентация пилота, предполагается, что это произошло задолго до крушения.

Похороны и памятные мероприятия 
7 февраля 2020 Коби и Джанна Брайант были похоронены во время закрытой церемонии на кладбище Pacific View Memorial Park в районе Корона Дель Мар в городе Ньюпорт-Бич, Калифорния. Публичная церемония прощания прошла 24 февраля (24 числа 2 месяца, что отсылает к игровым номерам, под которыми Коби и Джанна играли в своих баскетбольных командах) в Стейплс-центре, домашней арене баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую Коби играл всю свою карьеру на протяжении 20 лет. Ведущим церемонии выступил Джимми Киммел, а Ванесса Брайант, Шакил О’Нил, Майкл Джордан, Дайана Таурази и Джинно Оримма произнесли памятные речи в честь погибших друзей и близких.

Национальная Баскетбольная Ассоциация перенесла игру «Лейкерс» против «Лос-Анджелес Клипперс», которая была запланирована на 28 января, спустя всего два дня после катастрофы. Это был первый случай переноса игры регулярного чемпионата НБА с 2013 года, когда теракт на Бостонском марафоне привёл к переносу игры «Бостон Селтикс». 30 января в Стейплс-центре состоялась игра между «Клипперс» и «Сакраменто Кингз», это была первая игра на арене после катастрофы, игроки почтили память Коби перед матчем, а уроженец Южной Калифорнии Пол Джордж записал и представил памятное видео. 31 января «Лейкерс» провели свою первую игру после произошедшего против команды «Портленд Трэйл Блэйзерс». Перед матчем состоялась памятная церемония, на которой почтили память всех, кто погиб при крушении. Во время церемонии певец Ашер исполнил песню «О, благодать» («Amazing Grace»), квартет Boyz II Men исполнил национальный гимн США, а Уиз Халифа и Чарли Пут вновь объединились, чтобы в перерыве матча исполнить свою известную композицию «See You Again», которая была написана в память о Поле Уокере, который также трагически погиб, не успев завершить съёмки в фильме «Форсаж 7». Леброн Джеймс перед матчем выступил с речью, а во время объявления стартовых составов каждый игрок «Лейкерс» был представлен именем Коби Брайанта. Игра стала второй самой просматриваемой в истории ESPN с 4,41 миллионами зрителей в прямом эфире.

Кроме этого, начиная с игры между «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс», состоявшейся в день катастрофы, баскетболисты стали отдавать дань уважения Брайанту во время первого владения своей команды с помощью правила 24 секунд и правила 8 секунд, что совпадает с игровыми номерами, под которыми выступал Коби во время своей игровой карьеры. 15 февраля 2020 года главный комиссар НБА Адам Сильвер сообщил, что награда самому ценному игроку ежегодного Матча Всех Звёзд НБА будет переименована в честь Коби Брайанта.

Во время 62-й церемонии «Грэмми», которая состоялась в Стейплс-центре 26 января 2020 года, в день катастрофы, многие участники выразили своё сожаление в связи со смертью Брайанта и его дочери, а Алиша Киз во время открытия выступила с речью и вместе с Boyz II Men исполнила песню «It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday». В мае 2020 года стало известно, что Mamba Sports Academy уберёт из своего названия прозвище Коби Брайнта из уважения к нему.

Статистика

НБА

См. также 

 Дело Коби Брайанта о сексуальном насилии

Примечания

Ссылки 

 История драфта НБА Коби Брайанта
 Коби Король Концовок: миф или надувательство?

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Америки по баскетболу
Лауреаты премии «Оскар»
Погибшие в авиакатастрофах в США
Члены Зала славы баскетбола